Calf Island ist der Name folgender

Inseln:

in den Vereinigten Staaten:

 Calf Island (Connecticut)
 Calf Island (Florida)
 Calf Island (Hancock County, Maine)
 Calf Island (Knox County, Maine)
 Calf Island (Washington County, Maine)
 Calf Island (Massachusetts)
 Calf Island (Michigan)
 Calf Island (New York)
 Calf Island (Tennessee)

in Kanada:

 Calf Island (Clayoquot Land District, British Columbia)
 Calf Island (Guysborough, Nova Scotia)
 Calf Island (Halifax, Nova Scotia)
 Calf Island (Inverness, Nova Scotia)
 Calf Island (Yarmouth, Nova Scotia)
 Calf Island (Nunavut)
 Calf Island (Algoma, Ontario)
 Calf Island (Muskoka, Ontario)
 Calf Island (Peterborough, Ontario)

in Neuseeland:
 Calf Island (Neuseeland)

Orte in Irland:
 Calf Island (County Down)